Aguachica kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Aguachica (ort), Cesar, 
 Aguachica (kommun), Cesar,